Timosthenes ist der Name von

Timosthenes von Rhodos, griechischer Seefahrer und Geograf
Mount Timosthenes, Berg in Antarktika